

Замошшя 2 — село в складі Полоцького району Вітебської області.
 Замошшя 2 — село в складі Ушацького району Вітебській області.
 Замошшя 2 — село в складі Ів'євського району Гродненської області.

Див. також 
 Замошшя
 Замошшя 1